

Geografia 
 Margherita di Savoia – comune italiano in provincia di Barletta-Andria-Trani

Persone 
 Margherita di Savoia (1202-1273) – figlia di Tommaso I di Savoia e di Beatrice di Ginevra, andata sposa ad Hartmann I di Kyburg
 Margherita di Savoia (1225-1268) – figlia di Amedeo IV di Savoia e di Anna di Borgogna, andata sposa nel 1235 a Bonifacio II del Monferrato (1203-1254) e successivamente ad Aimaro di Poitiers, conte di Valentinois
 Margherita di Savoia (1295-1339) – figlia di Amedeo V di Savoia e moglie di Giovanni I del Monferrato
 Beata Margherita di Savoia (1390-1464) – figlia di Amedeo di Savoia-Acaia e terza moglie (1403) del marchese del Monferrato, Teodoro II (1364-1418)
 Margherita di Savoia (1420-1479) – moglie di Luigi III d'Angiò
 Margherita di Savoia (1439-1483) – figlia di Ludovico di Savoia
 Margherita di Savoia (1589-1655) – figlia di Carlo Emanuele I di Savoia e moglie di Francesco IV Gonzaga
 Margherita Violante di Savoia (1635-1663) – figlia di Vittorio Amedeo I di Savoia
 Margherita di Savoia (1851 – 1926) – regina d'Italia
 Margherita di Savoia-Aosta (1930- ) – principessa di Savoia-Aosta e arciduchessa d'Austria

Pagine correlate 
 Regina Margherita (disambigua) – pagina di disambiguazione